Ardón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ardón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Ardón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar